Ivanjski Vrh je ime več naselij v Sloveniji:

 Ivanjski Vrh, občina Cerkvenjak
 Ivanjski Vrh, občina Gornja Radgona

naselja v Sloveniji